Zentrumspartei steht für folgende politische Parteien:

 Åländsk Center, åländische Zentrumspartei
 Centerpartiet, schwedische Zentrumspartei
 Centre Party, nauruische Zentrumspartei
 Centrist Party, US-amerikanische Zentrumspartei
 Centrumpárt, ungarische Zentrumspartei
 Centrumpartij, niederländische Zentrumspartei (ab 1980)
 Deutsche Zentrumspartei (1870–1933; wiedergegründet 1945)
 Enosis Kendrou, griechische Zentrumspartei
 Eesti Keskerakond, estnische Zentrumspartei
 Merkez Parti, türkische Zentrumspartei
 Mifleget ha-Merkas, auch: Merkaz, israelische Zentrumspartei    
 Miðflokkurin, färöische Zentrumspartei
 Miðflokkurinn, isländische Zentrumspartei
 National Centre Party, irische Zentrumspartei
 Senterpartiet, norwegische Zentrumspartei
 Centern i Finland oder Suomen Keskusta, Finnische Zentrumspartei

Siehe auch:
 Nationale Zentrumspartei (Begriffsklärung)